Esperança, mot portugais équivalent du mot français "espérance"



Toponymes

Esperança, municipalité située dans l'État de la Paraïba
Esperança Nova, municipalité située dans le Paraná
Esperança do Sul, municipalité située dans l'État du Rio Grande do Sul

Divers
 Esperança, une telenovela
 Boa Esperança
 Nova Esperança

Esperança, paroisse civile de la municipalité d'Arronches, située dans le district de Portalegre et la région de l'Alentejo
Esperança, paroisse civile de la municipalité de Póvoa de Lanhoso, située dans le district de Braga et la région Nord

Homonymie de toponyme